Henning Matthiessen ist der Name folgender Personen: 

* Henning Matthiessen der Ältere († 1565), deutscher Politiker, Senator in Hamburg
 Henning Matthiessen der Jüngere (1585–1646), deutscher Jurist und Politiker, Senator in Hamburg